Ви́тебская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Витебская улица — улица в Витебске.
 Витебская улица — улица в Минске.
 Витебская улица — улица в Могилёве.

Латвия 
 Витебская улица — прежнее название улицы Ерсикас в Риге.

Россия 
 Витебская улица — улица в городе Иванове.
 Витебская улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Витебская улица — улица в Москве.
 Витебская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Витебская улица — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Витебская улица — улица в Адмиралтейском районе.
 Витебская улица — улица в Петро-Славянке.
 Витебская улица — улица в городе Уфе.
 Витебская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Витебская улица — улица в Донецке.
 Витебская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Витебская Сортировочная улица
 Витебский переулок
 Витебский проспект (значения)